Existuje více nositelů příjmení Hadžić:

 Jovan Hadžić (1799–1869) – srbský vzdělanec, zakladatel Matice srbské
 Milenko Hadžić (1902–1941) – černohorský lékař a partyzán.
 Goran Hadžić (* 1958–2016) – srbský generál
 Osman Nuri Hadžić (1869–1937) – bosenský spisovatel

Srbská příjmení